Touwtjespringen, een spel
Rope skipping, een sport